

Банкя () — місто в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.
 Банкя () — село в Перницькій області. Входить до складу общини Трин.